Дублинский замок (, ) — главный правительственный комплекс зданий в Дублине. До 1922 года — главный форпост Британии в Ирландии. Хотя замок существовал уже при короле Иоанне, первом Лорде Ирландии, большинство строений комплекса датируются XVIII веком. В 1922 году замок в торжественной обстановке был передан первому ирландскому правительству во главе с Майклом Коллинзом.

Использование 
Созданный изначально как укрепление города Дублин, замок на протяжении всей своей истории использовался для различных целей. В разное время он был резиденцией короля, наместников английской короны в Ирландии. В замке также размещались парламент и суды. С 1922 года на протяжении 10 лет Дублинский замок выполнял роль судебного комплекса после сильных повреждений, нанесённых в ходе гражданской войны зданию Четырёх судов. В 1930-х было решено проводить в замке инаугурацию президентов Ирландии. В 1938 году в замке размещалась резиденция первого президента Ирландии Хайда Дугласа. С тех пор в замке проводятся официальные приёмы глав иностранных государств, а также приёмы иностранных делегаций, проводятся банкеты по случаю государственных праздников.

История 
Дублинский замок начали строить сразу после нормандского вторжения по приказу английского короля Иоанна Безземельного в 1204 году. Основные строения были готовы уже к 1230 году. Построенный замок представлял собой типичный нормандский проект с внутренним двором, окружённым высокими толстыми стенами с круглыми башнями по углам. Расположенный на юго-востоке нормандского Дублина замок, формировал границу города, используя окружавшую его естественную преграду реку Поддл, река также использовалась и для наполнения водой рва замка. Городская стена Дублина примыкала к северо-восточной Пороховой башне замка, окружала весь город и вновь соединялась с замком с юго-западной башней Бирмигем-Поддл. Стена, примыкающая к башне Бирмигем-Поддл, имела сводчатые проходы для поступления воды в ров замка, часть этой стены сохранилась до сих пор под постройками XVIII века и открыта для просмотра посетителями. 
В течение Средневековья деревянные постройки внутреннего двора претерпевали многочисленные изменения, самая существенная постройка того времени из камня и дерева, Большой Холл, использовался как здание парламента, суда и банкетного зала. Большой Холл был существенно повреждён огнём во время пожара 1673 года и вскоре снесён. Из первоначальных построек замка видимым не сохранилось ничего, кроме самой высокой башни Рекорд, построенной в 1228—1230 годах; зубчатые стены башни надстроены в XIX веке.

Во время владычества Британии в Ирландии фраза «католик замка» () считалась унизительной для ирландцев и означала благосклонность к британской администрации.

В 1907 году, незадолго до визита короля Эдуарда VII, из замка были похищены высшие знаки отличия ордена Святого Патрика — Королевские регалии Ирландии. Они надевались монархом на церемонию посвящения новых рыцарей. Местонахождение похищенного неизвестно до сих пор.

Во время англо-ирландской войны замок стал оплотом Британии в Ирландии и центром борьбы с ирландским сепаратизмом. Ночью 21 ноября 1920 года в подземельях замка были убиты два офицера ИРА и их друг «при попытке к бегству». Впоследствии день 21 ноября 1920 года вошёл в историю как Кровавое воскресенье.

В 1922 году замок перешёл под юрисдикцию ирландского правительства и некоторое время использовался как комплекс судебных зданий. После того как суды съехали, замок использовался для государственного церемониала, в 1930 году Имон де Валера как президент Исполнительного Совета, от имени короля Георга V получил верительные грамоты от послов иностранных государств. В 1938 году замок использовался для инаугурации первого президента Ирландии Хайда Дугласа, в дальнейшем инаугурация президентов проходила там в 1945, 1952, 1959, 1966, 1973, 1974, 1976, 1983, 1990 и 1997 годах.

В ноябре 1974 года в замке прошла гражданская панихида по умершему на своём посту президенту Ирландии Эрскину Чайлдерсу, в сентябре 1975 в замке прощались с 93-летним Имоном де Валера, за два года до смерти покинувшего пост президента Ирландии.

Современность 
Замок является достопримечательностью Дублина и после капитальной реконструкции используется для проведения конференций. Во время председательства Ирландии в Евросоюзе в первой половине 2004 года замок стал местом проведения многих встреч официальных лиц и конференций. В настоящее время в крипте королевской часовни находится центр искусств, а подземелья замка используются для проведения концертов. С 2000 года на территории замка базируется Библиотека Честера Битти. Дублинский замок открыт для посещения, кроме случаев проведения государственных церемоний.

См. также 
 Список замков Ирландии

Ссылки 

 Dublin Castle website
 Official Tourist Board Website for Dublin

Музеи по алфавиту
Музеи Дублина
Крепости Ирландии
Дворцы Дублина
Замки Дублина
Замки, построенные в XIII веке
Здания и сооружения, заложенные в 1204 году
Здания и сооружения, построенные в 1230 году